tunel – budowla transportowa
 tunel – rodzaj jaskini
 tunel – rodzaj kolczyka
 tunel – termin informatyczny
 Tunel – miejscowość w województwie małopolskim
 Tunel – stacja kolejowa w Uniejowie-Rędzinach
 Tünel – system metra w europejskiej części Stambułu
 Tunel (Daylight) – film, dreszczowiec z 1996 roku, reż. Rob Cohen
 Tunel (Der Tunnel) – opowiadanie szwajcarskiego pisarza Friedricha Dürrenmatta
 Tunel – powieść Ernesta Sábato

Zobacz też 
 tunel czasoprzestrzenny – hipotetyczne nietypowe zakrzywienie czasoprzestrzeni
 tunel aerodynamiczny – tunel aerodynamiczny
 tunel foliowy – cieplarnia foliowa